O Torneio de Amsterdã de 2009  foi a vigésima nona edição do Torneio de Amsterdã, um torneio amistoso disputado por 4 times de diferentes países. Esta edição contou com a presença das equipes: Ajax, Sunderland, Benfica e Atlético Madrid. O Benfica de Portugal foi o campeão.

Classificação 

Nota: Cada gol feito acrescenta 1 ponto na classificação.

Jogo

1º dia

2º dia

Ligações externas 
 

2009 no futebol

it:Torneo di Amsterdam#2009